Xi (ook wel X.I.) is een gratis studentenblad en website gemaakt door en in eerste instantie voor studenten van de studie Media en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam.

Oprichting
Het blad werd in 1992 opgericht door een groepje enthousiastelingen van de studie Film- en Televisiewetenschappen. Het voortbestaan van het blad hing vooral af van de inzet van de betrokkenen, waarop werd besloten het blad op te nemen in een stichting om de continuïteit te waarborgen. In 1995 werd de Stichting Ik Zie Een Ster opgericht. Nadien is het blad geleidelijk aan gegroeid tot een vaste waarde binnen de studie, en heeft het nauwe banden met de studievereniging Off-Screen. Ook onderhoudt het al sinds 1995 een website ter aanvulling van het blad, waarmee het een van de oudste filmsites van Nederland is.

Inhoud
In Xi komen zowel luchtige als wetenschappelijke bespiegelingen over film, televisie en nieuwe media voor. Speciale aandacht gaat uit naar videogames, trends in de bioscopen en de ontwikkelingen van het nationale medialandschap. Enkele vaste rubrieken zijn Up/Close, waarin een bepaalde film, game, regisseur etc. grondig onder de loep wordt genomen en Waarheen/Waartoe.

Tegenwoordig verschijnt viermaal per academisch jaar een nieuwe editie van Xi, in tabloidformaat met een oplage van 5000, voornamelijk verspreid in Amsterdam.

Xi-redactielieden
Alhoewel veel studenten van Media en Cultuur in de film- en televisiewereld terechtkomen, is een aantal oud-Xiers mede dankzij hun werkzaamheden voor het blad een mooie carrière in deze business begonnen. Zo is André Waardenburg, hoofdredacteur van het filmblad Skrien, een oud Xi-er, evenals De Filmkrant-schrijver Rik Herder. Ook hebben enkele oud-Xiers het Dejima Japanese Film Festival in Amsterdam opgericht.

Waarheen/Waartoe
Een vaste rubriek van Xi dat al sinds het eerste nummer in 1992 deel uitmaakt van het krantje is 'Waarheen/Waartoe', wat begon als een alternatieve filmencyclopedie. Schrijvers van het blad, en de laatste jaren ook bezoekers van de website, beschrijven op hun eigen manier beknopt wat ze van alle nieuwe films vinden, soms met zeer ludieke omschrijvingen als gevolg.

Externe links
 Website Xi

Studentenblad
Universiteit van Amsterdam
Filmtijdschrift